Снежана Савић може бити:

 Снежана Савић, српска глумица и естрадна уметница;
 Снежана Савић (академик), српски академик, универзитетски професор и доктор правних наука.